Osoby:
 św. Stanisław ze Szczepanowa (ok. 1030-1079) – biskup krakowski, męczennik, główny patron Polski, 7 lub 8 maja, 11 kwietnia
 św. Stanisław Kazimierczyk (1433-1489) – polski kanonik laterański , 4 maja,
św. Stanisław Kostka (1550-1568) – polski jezuita, 13 listopada, 15 sierpnia
 św. Stanisław Papczyński (1631- 1701) – polski zakonnik, kaznodzieja, założyciel Zakonu Marianów

Inne:

 Święty Stanisław (ob. Stanisławiwka) – wieś na Ukrainie, obwód iwanofrankiwski, rejon kołomyjski
 Święty Stanisław (ob. Szewczenkowe) – wieś na Ukrainie, obwód iwanofrankiwski, rejon halicki
 Saint-Stanislas-de-Kostka - gmina w Kanadzie
 Order Świętego Stanisława – historyczny polski order

Zobacz też:
 Błogosławiony Stanisław

Przypisy